David Dziurzynski (né le  à Lloydminster, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière de joueur 
Après trois saisons juniors dans l'Ouest canadien, il devient professionnel lors de la saison 2010-2011. Il s'aligne alors avec les Senators de Binghamton de la Ligue américaine de hockey avec lesquels il remporte la Coupe Calder au terme de la saison. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  avec les Sénateurs d'Ottawa face aux Maple Leafs de Toronto.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 ||Bobcats de Lloydminster ||LHJA ||52 ||8 ||12 ||20 ||82 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2008-2009 ||Bobcats de Lloydminster ||LHJA ||54 ||12 ||35 ||47 ||185 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2009-2010 ||Bulldogs de Alberni Valley ||LHCB ||57 ||21 ||53 ||74 ||79 ||13 ||9 ||10 ||19 ||8
|-
|2010-2011 ||Senators de Binghamton ||LAH ||75 ||6 ||14 ||20 ||57 ||14 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
| 2011-2012 || Senators de Binghamton || LAH || 72|| 11|| 17|| 28|| 92|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Senators de Binghamton || LAH || 54|| 4|| 16||20 ||110 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| 2012-2013 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||12 || 0|| 2||2 ||13 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Senators de Binghamton || LAH || 68 || 13 || 12 || 25 || 91 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2014-2015 || Senators de Binghamton || LAH || 39 || 4 || 10 ||14 || 79 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 43 || 8 || 12 || 20 || 73 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 14 || 1 || 3 || 4 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Iserlohn Roosters || DEL || 50 || 11 || 6 || 17 || 140 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Everblades de la Floride || ECHL || 19 || 2 || 1 || 3 || 21 ||18 	|| 4  || 6 || 10 || 	43 
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH || 9 || 1 || 3 || 4 ||	12 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Comets d'Utica || LAH || 27 	|| 3 ||	3 || 6 || 28 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Mavericks de Kansas City || ECHL ||  62 || 18 || 30 || 48 || 96 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Mavericks de Kansas City || ECHL || 55 || 11 || 20 || 31 || 57 || - || - || - || - || -

| 26 || 3 || 3 || 6 || 22 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
2011 : remporte la Coupe Calder de la Ligue américaine de hockey avec les Senators de Binghamton

Parenté dans le sport 
Son frère Darian Dziurzynski est également hockeyeur.

Notes et références 

Naissance en octobre 1989
Naissance à Lloydminster
Joueur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Mavericks du Missouri